Luis González Bravo (1811-1871), journaliste et homme politiques espagnol ;
 Luis Arturo González López (1900-1965), personnalité politique guatémaltèque ;
 Luis Pérez González (1908-1963), footballeur mexicain ;
 Luis Miguel González Lucas (1926-1996), matador espagnol ;
 Luis Ortiz González (1932-2006), fonctionnaire et homme politique espagnol ;
 Luis González Seara (1936-2016), universitaire et homme politique espagnol ;
 Luis Alfredo Palacio González (1939-), chirurgien et un homme politique équatorien ;
 Luis Eduardo González, astronome chilien ;
 Luis Ángel González Macchi (1947-), président de la République du Paraguay de 1999 à 2003 ;
 Luis González Palma (1957-), photographe guatémaltèque ;
 Luis González Ruiz (1962-), homme politique espagnol ;
 Luis González (1967-), joueur américain de baseball ;
 Luis Javier González (1969-), athlète espagnol ;
 Luis González Gallaguer (1980-), joueur et entraîneur américain de soccer ;
 Luis Oscar "Lucho" González (1981-), footballeur international argentin ;
 Luis Manuel González-Mata, essayiste espagnol ;
 Luis Manuel Pérez Gonzalez (1985-), joueur dominicain de baseball ;
 Luis Fernando Páez González (1989-), footballeur paraguayen.